Пахуча трава (Anthoxanthum) — рід рослин з родини злакових. Рід містить 51 вид, поширений на всіх континентах крім Антарктиди. Населяє помірні регіони й гори в тропічних регіонах.

Морфологічна характеристика 
Однорічна чи багаторічна рослина. Має столони чи кореневища. Іноді ароматна. Листкова пластинка лінійна і часто складена. Суцвіття — вузька волоть. Колосочки поодинокі, помірно стиснуті з боків, сидячі чи на ніжках. Колоскові луски нерівні, але подібні, від голих до волохатих, без остюків, нижня 1–5-жилкова, верхня 3-жилкова. Квіточок 3, нижні 2 чоловічі чи безплідні з остюковими лемами; найвища квіточка двостатева, найвища лема гола, без остюка. Тичинок 2 чи 3 (рідко). x = 5, 7.

Використання 
Anthoxanthum цінуються як корм (особливо A. odoratum і A. horsfieldii). Також використовується для ароматизації інтер'єрів (наприклад, церков) та одягу. Їх також використовували як лікарські.

Види 

Anthoxanthum aethiopicum I.Hedberg 
Anthoxanthum amarum Brot. 
Anthoxanthum arcticum Veldkamp 
Anthoxanthum aristatum Boiss. 
Anthoxanthum australe (Schrad.) Veldkamp 
Anthoxanthum borii S.K.Jain & Pal 
Anthoxanthum brevifolium Stapf 
Anthoxanthum brunonis (Hook.f.) ined. 
Anthoxanthum cupreum (Zotov) ined. 
Anthoxanthum davidsei (R.W.Pohl) Veldkamp 
Anthoxanthum dregeanum (Nees ex Trin.) Stapf 
Anthoxanthum ecklonii (Nees ex Trin.) Stapf 
Anthoxanthum equisetum (Zotov) ined. 
Anthoxanthum flexuosum (Hook.f.) Veldkamp 
Anthoxanthum fraseri (Hook.f.) ined. 
Anthoxanthum fuscum (Zotov) ined. 
Anthoxanthum glabrum (Trin.) Veldkamp 
Anthoxanthum gracile Biv. 
Anthoxanthum hookeri (Griseb.) Rendle 
Anthoxanthum horsfieldii (Kunth ex Benn.) Reeder 
Anthoxanthum japonicum (Maxim.) Hack. ex Matsum. 
Anthoxanthum juncifolium (Hack.) Veldkamp 
Anthoxanthum khasianum (C.B.Clarke ex Hook.f.) Ohwi 
Anthoxanthum laxum (Hook.f.) Veldkamp 
Anthoxanthum madagascariense Stapf 
Anthoxanthum mexicanum (Rupr. ex E.Fourn.) Mez 
Anthoxanthum monticola (Bigelow) Veldkamp 
Anthoxanthum nipponicum Honda 
Anthoxanthum nitens (Weber) Y.Schouten & Veldkamp 
Anthoxanthum nivale K.Schum. 
Anthoxanthum novae-zelandiae (Gand.) ined. 
Anthoxanthum occidentale (Buckley) Veldkamp 
Anthoxanthum odoratum L. 
Anthoxanthum ovatum Lag. 
Anthoxanthum pallidum (Hand.-Mazz.) Tzvelev 
Anthoxanthum pluriflorum (Koidz.) Veldkamp 
Anthoxanthum potaninii (Tzvelev) S.M.Phillips & Z.L.Wu 
Anthoxanthum pusillum (Hack.) Veldkamp 
Anthoxanthum quebrada (Connor & Renvoize) N.I.Villalobos & Finot 
Anthoxanthum racemosum (Trin.) ined. 
Anthoxanthum rariflorum (Hook.f.) Veldkamp 
Anthoxanthum recurvatum (Hack.) ined. 
Anthoxanthum redolens (Vahl) P.Royen 
Anthoxanthum repens (Host) Veldkamp 
Anthoxanthum sikkimense (Maxim.) Ohwi 
Anthoxanthum spicatum (Parodi) Veldkamp 
Anthoxanthum submuticum (F.Muell.) Veldkamp 
Anthoxanthum tibeticum (Bor) Veldkamp 
Anthoxanthum tongo (Trin.) Stapf 
Anthoxanthum utriculatum (Ruiz & Pav.) Y.Schouten & Veldkamp 
Anthoxanthum wendelboi (G.Weim.) Veldkamp

Примітки 

Роди квіткових
Мітлицевидні